

3Nage libre

nage libre

nage libre

200 m nage libre

400 m nage libre

800 m nage libre

1500 m nage libre

Dos

50 m dos

100 m dos

200 m dos

Brasse

brasse

brasse

brasse

Papillon

papillon

papillon

papillon

4 nages

4 nages

4 nages

Relais

4 ×  NL

4 ×  NL

4 ×  4 nages

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Liste de nageurs

Liens externes 
Sport123.com (tous les résultats des grandes compétitions)

Championnats d'Europe de natation